Шехтман — фамилия еврейского происхождения, связанная с профессией мясника. Дословно — «резник», то есть человек, умерщвляющий птицу и рогатый скот согласно правилам кашрута. Родственные по происхождению фамилии:

Известные носители 
 Шехтман, Дан (род. 1941) — израильский химик и физик, лауреат Нобелевской премии.
 Шехтман, Зиновий Самойлович (1901—1974) — советский военачальник, гвардии полковник. 
 Шехтман, Зогар — израильский поэт.
 Шехтман, Иосеф Бер (1891 — 1970) — активный сионист, публицист, специалист по вопросам миграции.
 Шехтман, Лев Шулимович (род. 1951) — американский театральный актёр и режиссёр.
 Шехтман, Май Михайлович — основатель советской школы терапии в акушерстве.
 Шехтман, Макс (1904—1972) — американский общественно-политический деятель, троцкист и теоретик марксизма.
 Шехтман, Малка Иосифовна (1898—1979) — еврейская советская поэтесса и театральный деятель.
 Шехтман, Мануил Иосифович (1900—1941) — советский живописец. 
 Шехтман, Марк Мануилович (род. 1928) — израильский художник.
 Шехтман, Михаил Юрьевич (ранее Антоненко; род. 1989) — российский пианист и дирижёр.
 Шехтман, Нисон Ильич (1921—2018) — молдавский советский музыковед.
 Шехтман, Павел Иосифович (род. 1967) — российский гражданский активист и публицист, правозащитник, историк.
 Шехтман, Татьяна — израильский психиатр и психолог.
 Шехтман, Хайман — британский и израильский военный лётчик.
 Шехтман, Эли (1908—1996) — еврейский писатель и переводчик (идиш).

 Абдулова-Метельская, Елизавета Моисеевна (в девичестве Шехтман; 1908—1991) — советская актриса и сценарист.
 Альма Шин (настоящее имя — Лариса Берни-Шехтман; род. 1939) — переводчик.
 Кремлёв, Илья Львович (настоящая фамилия Шехтман) (1897—1971) — советский прозаик, поэт и драматург, писатель-фантаст, журналист.